Кази Мухаммед (1900 или 1901, Мехабад — 30 марта 1947, там же) — курдский политический деятель, президент Мехабадской республики.

Биография 
Происходил из верхушки племени дебокри, из рода наследственных кази (духовных и светских судей) г. Мехабада (Иранский Курдистан). Семья Кази Мухаммеда отличалась патриотизмом: его дед Файзулла-бек в 1918 г. возглавил ополчение, выступившее против турецко-германского вторжения. Сам Кази Мухаммед был широко образованным (по местным меркам) человеком, владел кроме родного, арабского и персидского также турецким, русским и английским языками. После советско-английской оккупации Ирана в 1941 году и превращения «Мукринского Курдистана» (области Мехабада) в нейтральную зону между двумя зонами оккупации, Кази Мухаммед, являвшийся кази и одновременно градоначальником Мехабада, фактически стал правителем всей области. Он был близок к националистической организации «Жиине Курдистан» («Жизнь Курдистана»), которую затем возглавил, а с конца 1945 г. стал председателем созданной на базе «ЖК» «Демократической партии Иранского Курдистана».

22 января 1946 г. на площади Чарчара в Мехабаде Кази Мухаммед провозглашает Курдскую республику, после падения которой (16 декабря 1946 г.) он, вопреки объявленной амнистии, был арестован и предстал перед военно-полевым судом. По воспоминаниям участников событий, в роковые для него последние месяцы Кази Мухаммед держался с поражавшим окружающих хладнокровием и достоинством. Он отказался от предложения Мустафы Барзани уйти вместе с ним, заявив: «Я останусь в Мехабаде со своим народом и до тех пор, пока есть возможность, буду предотвращать беспорядки и кровопролитие». Отдавая себя в руки иранских военных, говорил он Барзани, он надеется спасти город от расправ вроде тех, что имели место в Урмии и Тебризе. Затем он передал Барзани знамя республики, сказав: «Молю Аллаха, чтобы он хранил тебя! Моя же жизнь пусть станет жертвой за соотечественников и уменьшит жертвы, которым они подвергаются».

Кази Мухаммед начал переговоры с иранским генералом Хумаюни об условиях сдачи и получил обещание всеобщей амнистии. Несмотря на амнистию, в своей собственной участи он не сомневался, и последовавший вскоре арест не стал для него неожиданностью. «В моем распоряжении было шесть легковых машин и джип, и я в любой момент мог пересечь границу и спастись, — говорил он на суде. — Но поймите, я, в отличие от Пишевари (лидер Иранского Азербайджана, бежал в СССР), не считаю себя слабой женщиной, чтобы убежать в момент опасности. Куда мне бежать? Здесь земля Курдистана, и здесь находятся могилы восьми поколений моих предков». Он рассказал на суде, что Барзани настойчиво предлагал напасть на тюрьму и освободить его, но Кази Мухаммед отказался: «Я не захотел, потому что обещал своему народу, что буду жить с ним и умру ради него. И кроме того, мне было жаль молодых барзанцев, потому что Молла Мустафа Барзани и барзанцы являются последней надеждой курдского народа. И я им отдал флаг Курдистана. До урочного дня этот флаг будет у них. С Божией помощью, я надеюсь, что этот день придет, и с помощью барзанцев он будет водружен над этим зданием, где меня судят, и на всех горах Курдистана».

30 марта 1947 года Кази Мухаммед, его брат Садр Кази и его двоюродный брат Сейф Кази (министр обороны Мехабадской республики) были повешены на площади Чарчара.

Литература 
 Масуд Барзани. Мустафа Барзани и курдское освободительное движение. Пер. А. Ш. Хаурами, СПб, Наука, 2005.
 Лазарев М. С. Курдистан и курдский вопрос (1923—1945). М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2005.
 Жигалина О. И. Национальное движение курдов в Иране (1918—1947). М., «Наука», 1988.
 История Курдистана. Под ред. М. С. Лазарева, Ш. Х. Мгои. М., 1999.
 Муртаза Зарбахт. От Иракского Курдистана до другого берега реки Аракс. Пер. с курдск. А. Ш. Хаурами. М.-СПб, 2003.
 Eaglton (Jr) W. The Kurdish Republic of 1946, L., 1963

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Курдистан
Казнённые президенты
Повешенные в Иране
Казнённые в 1947 году